Узловой — название населённых пунктов в России:

 Узловой — посёлок в Мостовском районе Краснодарского края.
 Узловой — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Узловой — пик, в левобережье р. Танюрер, Чукотский автономный округ, координаты 67°23' с.ш. 177°21' в.д., код ГКГН 763120

См. также 
 Узловая
 Узловое
 Купянск-Узловой